

Technologie 
Ascenseur peut désigner :
 ascenseur, un dispositif de déplacement en hauteur, utilisé dans les immeubles de plusieurs étages ;
 ascenseur à bateaux, un dispositif remplaçant une écluse ;
 ascenseur spatial, un dispositif pour transférer du personnel ou du matériel entre le sol d'une planète et l'espace ;
 ascenseur spatial lunaire, un ascenseur spatial installé sur la Lune.

Œuvres 

 Ascenseur pour l'échafaud, film de Louis Malle sorti en 1958 ;
 Ascenseur pour l'échafaud, un album de musique de ce film.
 L'Ascenseur (L'ascensore), une nouvelle de Dino Buzzati publiée en 1966 ;
 L'Ascenseur (Die Lift), film néerlandais de Dick Maas sorti en 1983 ;
 L'Ascenseur, chanson de Pierre Desproges sortie en 1986 ;
 L'Ascenseur : Niveau 2 (Down), film néerlandais de Dick Maas sorti en 2001 (suite de L'Ascenseur (1983)) ;
 Ascenseur pour la peur (The Ersatz Elevator), roman de Lemony Snicket sorti en 2001 ;
 L'Ascenseur (Stairmageddon), dix-neuvième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013.

Informatique 
 Ascenseur, en informatique, un mot parfois employé pour désigner la barre de défilement
 , un algorithme d'optimisation des accès disque, inspiré par le déplacement des ascenseurs

Divers 
 Ascenseur, un jeu de cartes
 Ascenseur social, le changement de statut social d'un individu ou d'un groupe social au cours du temps
 Musique d'ascenseur, une forme de musique d'ambiance aseptisée

Homonymie de titre